Narodni pokret za oslobođenje Angole (Movimento Popular de Libertação de Angola)
Narodni pokret za oslobođenje Azawada (Mouvement Populaire de Libération de l'Azawad)